Гі́нтов — слов'янське прізвище. Ймовірно, литовського походження.

Персоналії 
 Гінтов Олег Борисович (* 1935) — український геофізик.
 Гінтов Павло Вадимович (* 1984) — український піаніст.

Примітки 

Слов'янські прізвища